Medeleanu este un nume de familie românesc care se poate referi la:
 Horia Medeleanu, istoric, critic de artă și scriitor român
 Melania Medeleanu, prezentatoare română de televiziune

Vezi și 
 Medeleni (dezambiguizare)

Nume de familie românești